A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a tenisz férfi páros versenyszámát 2021. július 24–30. között rendezték meg. A címvédő a Marc López és Rafael Nadal alkotta spanyol páros volt, akik azonban ebben az évben nem vettek részt az olimpián.

Az olimpiai bajnoki címet a horvát Nikola Mektić és Mate Pavić szerezte meg, miután a döntőben 6–4, 3–6, [10–6] arányban legyőzték Marin Čilić és Ivan Dodig párosát. A bronzérmes az új-zélandi Marcus Daniell–Michael Venus páros lett.

Az indulásra jogosult párosok 
Az előre meghatározott kvalifikációs szabályok alapján, a visszamondások figyelembe vételével az ITF 2021. június 7-én közzétett listája szerint az alábbi versenyzők indulhattak az olimpián. A világranglistán elért helyezés alapján kvalifikációra jogosult, de valamilyen ok miatt nem indult versenyzők a táblázatban színezéssel jelölve. A védett ranglistával (PR) rendelkező versenyzők a védett helyezésük szerinti helyre lettek besorolva. Oroszország versenyzői az Orosz Olimpiai Bizottság zászlaja alatt versenyezhetnek.

* Kombinált ranglista. Az A játékos legjobb (egyéni vagy páros) világranglista-helyezéséhez hozzáadva B játékos ugyanezen értéke. 
† Egyéni világranglista-helyezés
‡ Páros világranglista-helyezés

Versenyidőpontok

Az időpontok japán idő szerint: Japan Standard Time (UTC+09:00)

Kiemeltek

 /  (Győztes)
 /  (első kör)
 / 
 /  (első kör)
 /  (első kör)
 /  (első kör)
 /  (második kör)
 /  ''(első kör, pozitív COVID-19 teszt miatt)

.

Sorsolási tábla és eredmények 
 r = feladták
 w/o = az ellenfél visszalépett
 ITF = az ITF szabadkártyása
 PR = védett ranglistahelyezéssel figyelembe vett
 Alt = benevezett visszalépők helyettesítői

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Végeredmény

Jegyzetek

Források
A kvalifikációs rendszer
Sorsolási tábla 
Az olimpia hivatalos oldala 
Az indulók hivatalos listája 

 

F2